Star — многозначный термин.

Музыкальные альбомы
  — альбом американский ар-н-би-группы 702, выпущенный в 2003 году.
  — альбом американской рок-группы Belly, выпущенный в 1993 году.
 Star — дебютный альбом американской группы в стиле электро-поп Hey Champ, выпущенный в 2010 году.
  — альбом американской группы в стиле хаус Murk (Funky Green Dogs), выпущенный в 1999 году.
Организации
 FSC Star — польская автомобилестроительная компания, приобретённая в 1999 году немецким концерном MAN и упразднённая в 2009 году.
 Star AG — швейцарская компания, специализирующаяся на технической документации и программном обеспечении для неё.
  — испанская компания-производитель огнестрельного оружия, упразднена в 1997 году.
 Star Motorcycles — подразделение компании Yamaha Motor Company, выпускающее мотоциклы класса «круизер» для американского рынка.
 Star TV — украинский музыкальный телеканал.
Периодические издания
 Pentecost Star — еженедельник Вануату, выпускаемый на острове Пентекост.
 Star — турецкая ежедневная газета (Стамбул).
  — американский таблоид о светской жизни, принадлежащий American Media.
 The Meridian Star — ежедневная газета города Меридиан (штат Миссисипи, США).
  — крупнейшая платная англоязычная газета Малайзии.
 Toronto Star — канадская ежедневная газета.
Другое
 Star — первый скоростной грузо-пассажирский паром эстонской компании Tallink, построен в 2007 году.
  — семейство американских твердотопливных ракетных двигателей.
  — крупнейшая американская национальная система расчётов по банковским картам компании First Data.

См. также